Kurukshetra – città indiana capoluogo dell'omonimo distretto
 Kurukshetra – distretto nell'odierno stato di Haryana, in India
 Guerra di Kurukshetra – guerra descritta nel poema epico indiano Mahābhārata

.